OSU kan syfta på:

Ohio State University -  ett universitet i Columbus, Ohio
OSU - ett statistiskt urval ur en population, se Obundet slumpmässigt urval
osu! - ett online rytm-baserat datorspel